Министерство по делам вынужденно перемещённых лиц из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты отвечает за регулирование системы здравоохранения, вопросов труда и системы социального обеспечения в Грузии.

Структура 
Министерство возглавляет министр, который назначается президентом Грузии. Первый заместитель министра и три депутата отчитываются непосредственно перед министром.  Министерство состоит из 16 отделов и ведомств. Основными функциями министерства являются оказание качественных медицинских услуг и здравоохранения для населения; регулирование медицинской и фармацевтической деятельности в стране; управление государственной пенсии, социальное обеспечение, защита прав детей. Министерство имеет все полномочия по регулированию всех медицинских мероприятий по всей стране через своих руководителей. Государственный объединенный фонд социального страхования и министерство финансов Грузии являются основными источниками финансирования Министерства здравоохранения, труда и социальных дел. В последние годы министерство осуществляет расширение сети больниц, планируется завершение 46 новых больниц к концу 2011 года.

История

Министерство здравоохранения  
Министерство в разное время возглавляли:
  1954—1959
 Георгий Маруашвили 1959—1962
 Леван Сакварелидзе 1962—1970
 Вахтанг Бочоришвили 1970—1973
 Илья Зедгинидзе 1973—1978
 Гела Лежава 1978—1986
 Ираклий Менагаришвили 1 января 1986 — 1 января 1991
 Манана Дзодзуашвили 1 января 1991 — 1 ноября 1992
 Ираклий Менагаришвили 1 ноября 1992 — 27 октября 1993
 Автандил Джорбенадзе 19 октября 1993 — 10 декабря 1999

Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты  
Министерство в разное время возглавляли:
 Автандил Джорбенадзе 10 декабря 1999 — 22 декабря 2001

Министерство здравоохранения  
Министерство в разное время возглавляли:
 Амиран Гамкрелидзе 29 декабря 2001 — 27 ноября 2003

Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты  
Министерство в разное время возглавляли:
 Георгий Церетели 17 февраля 2004 — 4 мая 2004
 Владимир Чипашвили 4 мая 2004 — 22 ноября 2007
 Давид Ткешелашвили 22 ноября 2007 — 31 января 2008
 Александр Квиташвили 31 января 2008 — 31 января 2010
 Андриа Урушадзе 10 сентября 2010 — 15 марта 2012
 Зураб Чиаберашвили 10 сентября 2012 – 25 октября 2012
 Давид Сергеенко 25 октября 2012 — 14 июля 2018

Министерство по делам вынужденно перемещённых лиц из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты  
Министерство в разное время возглавляли:
 Давид Сергеенко 14 июля 2018 — 18 июня 2019
 Екатерина Тикарадзе с 18 июня 2019

Ссылки 

Министерства Грузии
Грузии
Грузии
Грузии